Buil est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
Christian Buil, astronome amateur ;
Jessica Buil, karatéka ;
Sabrina Buil, karatéka.

Homonymie de patronyme